Le star system est le système de vedettariat mis en place dans plusieurs marchés du cinéma, dont spécialement à Hollywood.

Star System peut aussi désigner :

 Star system (groupe), un groupe de musique camerounais des années 1990

 Star System, un magazine mensuel français people ;
 Star System, une agence de mannequins.
 L'ensemble des personnages récurrents d'Osamu Tezuka, mangaka japonais.